Johan Andreas Olsson (1916-2009) – politico svedese
 Johan Olsson (1977) – maratoneta svedese
 Johan Olsson (1978) – hockeista su ghiaccio svedese
 Johan Olsson (1980) – sciatore svedese
 Johan Olsson – musicista svedese